Seznam měst v Řecku podává přehled o městech v Řecku (s 20 000 a více obyvateli) a o vývoji jejich populace v posledních desetiletích. Velká část těchto sídel tvoří aglomeraci Athén (3,8 milionu obyvatel, z toho vlastní Athény pouze 720 000) a Soluně (1 milion obyvatel, Soluň 350 000).

(Sč — sčítání, Odh — Odhad; tučně sídla krajů)

Externí odkazy 
 
  Údaje o obcích z roku 2001

 
Řecku
města